Une minute de silence ou la minute de silence peut faire référence à :

 Une minute de silence, un recueillement collectif dans le silence, d'une durée d'une minute environ, en souvenir (hommage) de personnalités disparues.

Titre 
 La minute de silence, une chanson d'amour de Michel Berger, de son album Voyou de 1983.
 Une minute de silence, un film dramatique français de Florent-Emilio Siri, sorti en 1998.
 Une minute de silence, un court roman de l'écrivain allemand Siegfried Lenz, paru en 2008.